Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Poland 2018 – 5. edycja wyścigu kolarskiego Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Poland, która odbyła się 22 kwietnia 2018 na liczącej 176 kilometrów trasie wokół Sobótki. Wyścig był częścią UCI Europe Tour 2018.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

2018 Poland
2018 w polskim sporcie
UCI Europe Tour 2018